Datcu:
 Ilie Datcu 
Iordan Datcu
Nicoleta Florentina Datcu

Nume de familie românești